Оверем () — голландская фамилия. Известные носители:

 Оверем, Алистар (род. 1980) — голландский боец смешанного стиля;
 Оверем, Валентейн (род. 1976) — голландский боец смешанного стиля;
 Оверем, Каспер ван (1893—1927) — голландский миколог.